Mircea Vodă ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Mircea Vodă (Brăila), Gemeinde im Kreis Brăila
 Mircea Vodă (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Mircea Vodă (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Mircea Vodă (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea